Juan Fernández-archipel, een archipel ten westen van Chili
 Juan Fernández (acteur), een acteur uit de Dominicaanse Republiek
 Juan Fernández (autocoureur), een Spaanse autocoureur, levend van 1930 tot 2020
 Juan Fernandez (syndicalist), een Belgisch vakbond-bestuurder
 Juan Fernandez (biatleet), een biatleet uit Argentinië
 Juan Fernández (hockeyer), een hockeyer uit Spanje
 Juan Fernández (ontdekkingsreiziger), een Spaans ontdekkingsreiziger, ontdekker van bovengenoemde archipel
 Juan Fernández (wielrenner), een Spaans wielrenner
 Juan María Fernández y Krohn, een Rooms-Katholieke priester, probeerde in 1982 Johannes Paulus II neer te steken 
 Juan Ramón Fernández (1980), een Argentijns voetballer
 Juan Gualberto Fernández (1941), een Salvadoraans voetballer